RTD har flere betydninger:

In broadcasting
 Radio Tanzania Dar es Salaam – Tanzanias statsradio organisation
 Radiodiffusion Télévision de Djibouti
 RT Documentary

Indenfor videnskab og teknologi
 Real-Time Dispatching – en software komponent
 Residence Time Distribution
 Research & Technical Development
 Resonanstunneldiode – en elektronik komponent
 Round trip delay
 RTD info – et europæisk videnskabstidskrift

Indenfor drikkevarer
 Ready to drink